Jacek i Agatka (program dla dzieci)
 Jacek i Agatka (mydło)